Bălțata se poate referi la:

 Bălțata - localitate din județul Argeș, România
 Bălțata - localitate din județul Bacău, România
 Bălțata - localitate centru de comună din raionul Criuleni, Republica Moldova

Vezi și 
 Râul Bălțatu